Geoffrey Burgon (1941-2010), compositeur britannique ;
 John William Burgon (1813-1888), religieux anglais ;
 Richard Burgon (né en 1980), homme politique britannique.